Annaplatz steht für folgende Plätze:
 Annaplatz (Düren)
 Annaplatz (Freiburg im Breisgau)

Siehe auch:
 Martin-Luther-Platz (Augsburg), bis 1933 Annaplatz